Гордон К. «Коротышка» Карпентер (; 24 сентября 1919 года, Аш-Флат, Арканзас, США ― 8 марта 1988 года, Лейквуд, Колорадо, США) ― американский баскетболист. Был удостоен золотой медали, одержав победу налетних Олимпийских играх 1948 года в составе мужской сборной США по баскетболу.

Биография 
Родился в городе Аш-Флат, Арканзас. Получил прозвище «коротышка», несмотря на свой рост в 197 сантиметров. Карпентер играл в баскетбольной команде колледжа в университете штата Арканзас, в составе которой дебютировал в турнире All-Southwest Conference в 1943 году. Позднее играл в чемпионате ААУ за команды «Филлипс 66» и «Денвер Шевролетс».

Был тренером мужской национальной сборной США по баскетболу на Чемпионат мира по баскетболу 1950, на котором его подопечные были удостоены серебряных медалей.

Имя Гордона Карпентера было включено в Спортивный зал славы Арканзаса и Спортивный зал славы Хелмса. После завершения своей игровой карьеры Гордон был рефери на чемпионате Big Eight Conference.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте databaseolympics.com
 Профиль игрока на сайте basketpedya.com
 Профиль тренера на сайте basketpedya.com

Баскетболисты США
Игроки «Арканзас Рейзорбэкс» (баскетбол)
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1948 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1948 года
Игроки сборной США по баскетболу
Баскетбольные тренеры США
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по баскетболу